Naselja u Srbiji:
 Ćurkovica (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Ćurkovica (Surdulica, Srbija), naselje u sastavu općine Surdulica